Die Skeleton-Weltmeisterschaft 1991 fand am 31. Januar und 1. Februar 1991 in Igls in Österreich statt.

Männer

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei davenportsleds.ca

1991
Sportveranstaltung 1991
Sportveranstaltung in Innsbruck
Igls
Skeleton (Österreich)

en:FIBT World Championships 1991
pl:Mistrzostwa Świata FIBT 1991